Westarp steht für:

 Westarp (Adelsgeschlecht), deutsches Adelsgeschlecht, morganatische Linie der Askanier
 Westarp, westfälisches Adelsgeschlecht, siehe Westrup (Adelsgeschlecht)

Westarp ist der Familienname folgender Personen:

 Haila von Westarp (1886–1919), deutsche Adlige
 Eberhard-Joachim von Westarp (1884–1945), deutscher Schriftsteller und Offizier
 Kuno von Westarp (1864–1945), deutscher Jurist und Politiker (DKP, DNVP, KVP), MdR
 Ludwig von Westarp (1791–1850), preußischer Oberst
 Otto von Westarp  (1825–1879), preußischer Politiker, Regierungspräsident in Gumbinnen 1875/78
 Theodor von Westarp (1890–1959), deutscher Marineoffizier und Industrieller
 Wolf von Westarp (1910–1982), deutscher Politiker (SRP), MdL Niedersachsen